Henri Kontinen e Heather Watson erano i detentori del titolo ma hanno perso in finale contro Jamie Murray e Martina Hingis con il punteggio di 4-6, 4-6.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Martina Hingis (campioni)
  Bruno Soares /  Elena Vesnina (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Chan Yung-jan (ritirati)
  Ivan Dodig /  Sania Mirza (terzo turno)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Raven Klaasen /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Chan Hao-ching (secondo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spears (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Gabriela Dabrowski (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Andreja Klepač (terzo turno)
  Maks Mirny /  Ekaterina Makarova (terzo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschke (secondo turno)
  Michael Venus /  Barbora Krejčíková (terzo turno)
  Roman Jebavý /  Lucie Hradecká (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per andare nella loro sezione di tabellone

Alternate 

  James Cerretani /  Renata Voráčová (primo turno)
  Brydan Klein /  Harriet Dart (secondo turno)
  Wesley Koolhof /  Demi Schuurs (primo turno)

<li>  Cameron Norrie /  Katie Swan (primo turno)
<li>  Yusuke Watanuki /  Makoto Ninomiya (secondo turno)

Wildcard 

  Liam Broady /  Naomi Broady (secondo turno)
  Dominic Inglot /  Laura Robson (primo turno)
  Joe Salisbury /  Katy Dunne (primo turno)

<li>  Ken Skupski /  Jocelyn Rae (quarti di finale)
<li>  Neal Skupski /  Anna Smith (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2017